

Personaggi fittizi
Raffaello – personaggio di Tartarughe Ninja
Raffaello – personaggio della serie Pokémon

Persone
Raffaello – pittore e architetto italiano
Raffaello – cantante italiano

Televisione
Raffaello – miniserie televisiva (1984) sulla vita del pittore

Altro
Raffaello – variante del nome proprio di persona Raffaele
 Raffaello – opera di Anton Arenskij
Raffaello – transatlantico italiano
Raffaello – confetto ricoperto di cocco prodotto dalla Ferrero

Pagine correlate 
 Raffaelli

Altri progetti